Kalichovka je označení pro mnoho rodů organismů:

Houby (především z řádu pečárkotvaré)

 Arrhenia
 Fayodia 
 Gamundia (též fajodka)
 Gerronema 
 Haasiella 
 Lichenomphalia 
 Myxomphalia 
 Omphaliaster 
 Omphalina 
 Phytoconis 
 Pseudoomphalina 
 Rickenella 
 Xeromphalina 

Žahavci (z řádu kalichovky, Stauromedusae)
 Craterolophus 
 Depastrum 
 Haliclystus 
 Lucernaria 
 Lucernariopsis 
 Manania